Saint-Isidore kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Saint-Isidore (kommun i Kanada, Québec, Montérégie), 
 Saint-Isidore (ort), New Brunswick, 
 Saint-Isidore (kommun i Kanada, Québec, Chaudière-Appalaches), 

Robotskapade Kanadaförgreningar